Er zijn twee historische figuren met deze naam
Gaius Valerius Flaccus (schrijver) 1e eeuw na Chr.
Gaius Valerius Flaccus (consul) consul in 93 v.Chr.